Alden Park ist der Name folgender Parks in den Vereinigten Staaten:

 Alden Park (Kalifornien), im San Joaquin County
 Alden Park (Minnesota), im Hennepin County
 Alden Park (Oregon), im Yamhill County
 Alden Depot Park, im Antrim County, Michigan
 Alden Historical Marker, im Siskiyou County, Kalifornien
 Alden Play Area, im Middlesex County, Massachusetts